Lo Puget Tenier (en francès Puget-Théniers) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Louis Auguste Blanqui (1805-1881), periodista i polític revolucionari.

Referències 

Municipis dels Alps Marítims